Страка () — чешская фамилия, имеющая значение «сорока». Известные носители:

 Страка, Йозеф (1904—1976) — чехословацкий гребец.
 Страка, Йозеф (род. 1948) — чехословацкий гребец.
 Страка, Йозеф (род. 1978) — чешский хоккеист.
 Страка, Мартин (род. 1972) — чешский хоккеист.
 Страка, Петр (род. 1992) — чешский хоккеист.